Снасть — знаряддя, приладдя, пристрій тощо для якого-небудь заняття, ремесла.
 Рибальська снасть — знаряддя, пристрій для лову риби.
 Снасть (суднова снасть) — кожний окремий елемент такелажу на судні, «снастями» часто збірно називається весь такелаж.
 Снасть — опорна частина споруди, установки і т. ін., на якій тримаються всі інші їх складові частини.
 Снасть — шасі воза.
 Снасть — розмовне рідковживане слово, що означає «скелет». Звідси й вираз «сама (одна) снасть зробилася» — «хто-небудь дуже схуд».

Див. також 
 Оснащення

Примітки